Вячесла́в Алекса́ндрович Алекса́ндров ( — ) — Герой Советского Союза, командир отделения 9-й парашютно-десантной роты отдельного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка 40-й армии Туркестанского военного округа ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан, (), гвардии младший сержант.

Биография 
Родился в Оренбурге в семье студентов. По национальности русский. Жил в селе Изобильное Соль-Илецкого района Оренбургской области. По окончании 10 классов школы закончил один курс Куйбышевского речного техникума и курсы парашютистов школы ДОСААФ.

Призванный в Советскую Армию в апреле 1986 года, для прохождения службы был направлен в учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ (Гайжюнай, Литовской ССР). Обучение проходил в 5 роте 301-го учебного парашютно-десантного полка. Осенью 1986 года, по окончании обучения ему было присвоено звание «младший сержант», и он был направлен для прохождения службы в составе 40-й армии в Демократическую Республику Афганистан. Выполняя воинский долг, участвовал в десяти боевых операциях.

Подвиг 
«7 января 1988 года командир отделения парашютно-десантного полка младший сержант Александров в составе подразделения, выполняя задачу по обороне высоты 3234, трижды успешно отражал атаки противника. Огонь моджахедов был полностью сосредоточен по позиции Александрова. Но, несмотря на это, Вячеслав отдал приказ своим бойцам укрыться за позицией, а сам продолжал вести огонь. По описаниям сослуживцев, из-за дыма и взрывов кладки Александрова невозможно было разглядеть, но пулемёт героя не замолкал. В этом неравном бою Вячеслав Александров погиб смертью храбрых. Ценою своей жизни отразил атаки врага и спас своих товарищей».

Звание Герой Советского Союза 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года — «За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в республике Афганистан, гвардии младшему сержанту Александрову Вячеславу Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Афганская медаль

Память 
 Похоронен в селе Изобильное Соль-Илецкого района Оренбургской области, где жил будущий Герой до призыва в армию. В школе села работает музей, посвящённый Вячеславу Александрову.
 Приказом Министра обороны СССР от 26 декабря 1988 года навечно зачислен в списки личного состава 301-го учебного парашютно-десантного полка.
 В 2018 году в Соль-Илецке открыт памятник Вячеславу Александрову.

Появление в компьютерной игре 
В игре «Правда о девятой роте» в роли младшего сержанта Вячеслава Александрова игроку предстоит отразить первую атаку духов с неожиданного направления.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года «О присвоении звания Героя Советского Союза младшему сержанту Александрову В. А. и рядовому Мельникову А. А.»

Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Похороненные в Оренбургской области